Tilak steht für:
 Tilaka, indisches religiöses Symbol

Tilak ist der Familienname folgender Personen:
 Bal Gangadhar Tilak (1856–1920), indischer Politiker

TILAK steht für:
 Tiroler Landeskrankenanstalten, siehe Tirol Kliniken

Abkürzung